Ми́рра Вениами́новна Го́рдина (27 мая 1925, Ленинград — 6 марта 2018, Санкт-Петербург) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Специалист по общей фонетике, фонетике вьетнамского и французского языка, истории фонетических учений. Одна из последователей учения Л. В. Щербы о фонеме.

Биография 
После обучения в 1942—1947 годах на романском отделении филологического факультета ЛГУ М. В. Гордина поступила на работу в Институт языка и мышления АН СССР на должность научно-технического сотрудника и работала в этой должности до августа 1950 года, когда институт был ликвидирован. В 1960 году защитила в ленинградском отделении Института языкознания кандидатскую диссертацию на тему «Основные вопросы фонетического строя вьетнамского языка». В 2003 году защитила докторскую диссертацию «История фонетических исследований: от античности до возникновения фонологической теории».

Библиография 
 
 
 
Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В. Основы общей фонетики. — 4-е изд., испр. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 160 с. — ISBN 5-8465-0177-X. ISBN 5-7695-1658-5
 Гордина М. В., Быстров И. С. Фонетический строй вьетнамского языка. — М.: Наука: Главная редакция восточной литературы, 1984. — 243 с.

Примечания

Литература 
 Профессор кафедры фонетики Санкт-Петербургского университета, доктор филологических наук Мирра Вениаминовна Гордина / Сост. Н. Д. Светозарова. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2015. — 52 с. (В т.ч. список научных трудов). Электронная версия.
 Н. Д. Светозарова. Памяти Мирры Вениаминовны Гординой // Русская речь. 2019, № 3. С. 117—127.
 А. А. Бурыкин. Мирра Вениаминовна Гордина. Взгляд сквозь линзу времени // Теоретическая и прикладная лингвистика : [журнал Амурского гос. ун-та]. Вып. 4 (2018), № 1. С. 95—104. ISSN 2410-7190.

Историки лингвистики
Лингвисты России
Лингвисты СССР
Фонетисты
Фонологи
Вьетнамоведы
Романисты
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Женщины-лингвисты